Pedrina ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Pedrina (* 1954), Schweizer Politiker (SP) und Nationalrat
 Franco De Pedrina (* 1941), italienischer Ruderer